Hüttenkofen ist der Ortsname von

 Hüttenkofen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hüttenkofen (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern